Сандри́н Обе́р (, род. 6 октября 1982 года в Эшироле, департамент Изер, Франция) — французская горнолыжница. Специализировалась в слаломе, также выступала в гигантском слаломе и комбинации.

Дебютировала в Кубке мира 23 ноября 2003 года в слаломе в американском Парк-Сити (не финишировала в первой попытке).

В сезоне 2005/06 одержала 2 победы в слаломе на этапах Кубка Европы.

Чемпионка Франции 2007 года в слаломе.

В сезоне 2007/08 заняла 4-е место в зачёте комбинации по итогам Кубка мира.

7 марта 2009 года выиграла свой первый этап Кубка мира — Сандрин победила в немецком Офтершванге. Через 6 дней француженка выиграла слалом в шведском Оре. По итогам сезона 2008/09 заняла 5-е место в зачёте слалома.

13 декабря 2009 года Сандрин вновь победила в слаломе на этапе в Оре. 3 января 2010 года Сандрин выиграла свой четвёртый этап Кубка мира в слаломе, победив в хорватском Загребе.

На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере Сандрин, выигравшая два этапа Кубка мира в сезоне 2009/10, рассматривалась как реальная претендентка на награды в слаломе, но заняла 5-е место, а также 20-е место в суперкомбинации (показав 3-е чистое время в слаломе в зачёте суперкомбинации).

После сезона 2009/10 результаты Обер резко пошли на спад, после марта 2010 года она ни разу не поднималась выше 8-го места на этапах Кубка мира.

Завершила карьеру в январе 2014 года.

Победы на этапах Кубка мира (4)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Обер на сайте ski-db.com

Горнолыжники Франции
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года